Dempsey es un apellido anglosajón de origen irlandés que puede referirse a:

 Clint Dempsey (1983-), futbolista estadounidense;
 John Dempsey (1946-), exfutbolista irlandés;
 Patrick Dempsey (1966-), actor y piloto de automovilismo estadounidense;
 William Harrison Dempsey (1895-1983), un boxeador estadounidense;
 George Dempsey (1929-), exbaloncestista estadounidense;
 Michael Dempsey (1958-), bajista inglés;
 Dempsey roll, una técnica de boxeo desarrollada.